Albert Weber peut désigner :
  (1828-1879), facteur de piano ;
 Albert Raymond Forbes Weber (1880–1932) ;
 Albert Weber (1883-1957), dialectologue ;
 Albert Weber (1884–?), peintre français ;
  (1888-1940), footballeur allemand ;
  (1919-2008), personnalité politique allemande (SPD) ;
 Albert Weber (1954-), journaliste et écrivain français ;
 Albert Weber (1957-), peintre suisse.

Voir aussi 
 Frédéric Albert Constantin Weber

Références